Príncipe Perfeito (dt. ‚vollkommener Fürst‘) steht für:

 O Principe Perfeito, Beiname von Johann II. (Portugal) (1455–1495), König von Portugal
 Príncipe Perfeito (Schiff), portugiesisches Passagierschiff